Уоллега () — бывшая провинция (регион) Эфиопии, существовавшая в 1942—1994 годах. Располагалась в западной части страны. Столица — город Нэкэмте (Лекэмт).

Провинция Уоллега была образована в 1942 году после освобождения Эфиопии от итальянской оккупации.

По данным 1970 года провинция Уоллега имела следующее административное деление:

В 1974 году провинция Уоллега была, как и все провинции Эфиопии, преобразована в регион.

В 1994 году после введения нового административного деления Эфиопии регион Уоллега был упразднён, а его территория разделена между Оромией и Бенишангуль-Гумузом.

Примечания 

Провинции Эфиопии